Der Skisprung-Weltcup 2004/05 (offizieller Sponsorname: e-on Ruhrgas FIS Weltcup Skispringen 2004/05) war eine vom Weltskiverband FIS zwischen dem 26. November 2004 und dem 20. März 2005 an 19 verschiedenen Orten in Europa und Asien ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Ein Einzelwettbewerb musste abgesagt werden, konnte jedoch zwei Tage später nachgeholt werden, sodass wie geplant 28 Einzel- und drei Teamwettbewerbe in die Wertung eingingen. Den Sieg in der Gesamtwertung konnte der finnische Titelverteidiger Janne Ahonen erringen, auf dem zweiten und dritten Platz folgten der Norweger Roar Ljøkelsøy und der Finne Matti Hautamäki. Die Nationenwertung gewann das Team aus Österreich, vor Finnland und dem Titelverteidiger Norwegen.

Reglement-Änderungen 
Mit Beginn der Saison traten mehrere Reglement-Änderungen in Kraft. Einige dieser Regeln wurden bereits beim Sommer-Grand-Prix 2004 auf ihre Praxistauglichkeit getestet. So wurde die Hillsize als Vergleichswert für die Größe der Schanzen eingeführt. Sie gibt an, bei wie vielen Metern der Aufsprunghang einer Schanze noch eine Neigung von 32 Grad hat und somit eine sichere Landung noch gewährleistet ist. Dadurch soll die tatsächliche Größe einer Schanze besser einschätzbar werden. Für die Berechnung der Weitenpunkte ist weiterhin der K-Punkt relevant.

Seit dieser Saison müssen Springer, die inklusive Schuhen und Sprunganzug einen BMI-Wert von 20 unterbieten, mit verkürzten Ski springen. Des Weiteren wurde die maximal zulässige Halsweite der Sprunganzüge auf 50 cm reduziert. Dadurch soll die Entstehung eines tragenden Luftpolsters im Anzug verhindert werden.

Bei Skiflug-Wettbewerben gibt es künftig nur noch einen Qualifikationsdurchgang für ein ganzes, in der Regel aus zwei Wettkämpfen bestehendes, Wochenende und es treten künftig nach der Qualifikation 40 und nicht wie bisher nur 30 Springer im ersten Durchgang an.

Ergebnisse und Wertungen

Weltcup-Übersicht 

*=Ersatz für den abgesagten Wettbewerb vom 26. November

Wertungen

Siehe auch 
 Skisprung-Grand-Prix 2004
 Skisprung-Continental-Cup 2004/05

Weblinks

Fußnoten 

Wintersport-Weltcup 2004/05
2004/05